Real Love ("vero amore" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Real Love  – canzone composta da John Lennon, presente nella colonna sonora di Imagine: John Lennon e nell'album Anthology 2 dei The Beatles del 1996
 Real Love  – album di Dolly Parton del 1985
 Real Love  – singolo di Dolly Parton e Kenny Rogers del 1985
 Real Love  – singolo di Jody Watley del 1989, dall'album Larger Than Life
 Real Love  – album di Lisa Stansfield del 1991
 Real Love  – singolo di Mary J. Blige del 1992, dall'album What's the 411?
 Real Love  – singolo degli Slaughter del 1992, dall'album The Wild Life
 Real Love  – album degli Swans del 1992
 Real Love – EP dei The Beatles del 1996
 Real Love  – singolo di Lee Ryan del 2006, dall'album Lee Ryan
 Real Love  – album di Sarah Connor del 2010
 Real Love  – singolo di Sarah Connor del 2010, dall'album omonimo
 Real Love  – singolo dei Clean Bandit del 2014